Volksstaat (eingedeutscht für Demokratie) bezeichnet: 
 einen demokratischen Staat, siehe Volksstaat

Volksstaat war die Staatsbezeichnung folgender deutscher Länder: 
 Freier Volksstaat Bayern (1918–1919)
 Volksstaat Hessen (1918–1933)
 Volksstaat Reuß (1919–1920) 
 Volksstaat Württemberg (1918–1933)

Der Volksstaat bezeichnet: 
 das Parteiorgan der SDAP (1869–1876), siehe Der Volksstaat
 das Parteiorgan der ASPD (1926–1933)

Siehe auch:
 Volkstaat (in Südafrika)